— железнодорожная станция на линии Асакуса, расположенная в специальном районе Минато в Токио. Станция обозначена номером A-06; была открыта 15 ноября 1968 года. Неподалёку от станции расположены несколько больших отелей среди которых: «Grand Prince Takanawa», «New Grand Prince Takanawa», «Le Méridien Pacific Tokyo» и «Takanawa Tobu», а также здание палаты представителей Японии.

Планировка станции 
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation: Станция Хигаси-Таканавадай